(1928–1986) — британський букер.
 Річард Армітедж (народився у 1945) — британський політик.
 Річард Армітедж (народився у 1971) — британський актор.

Сторінки-неоднозначності людських імен